War Paint (1926), een film van W.S. Van Dyke
War Paint (1953), een film van Lesley Selander